Le Document de référence du système (DRS), en anglais , est un ensemble de règles de jeux de rôle édité sous la licence ludique libre. Le concept a été mis en œuvre pour la première fois par l'éditeur Wizards of the Coast pour le jeu de rôle Donjons et Dragons  édition (D&D 3.X). Ce DRS-là forme la base de nombreux jeux de rôle utilisant le D20 System.

Depuis, d'autres jeux basés sur d'autres systèmes ont eu leur DRS.

Le DRS de D&D 3.X

Formats 

Le DRS est librement téléchargeable sur le site de Wizards of the Coast sous la forme d'une série de documents Rich Text Format. Dans sa version en français, il est disponible sur le site d'Asmodée Éditions. Il est aussi distribué par une grande variété d'autres sources sous des formes alternatives et/ou avec du contenu additionnel.

Contenu 

Le DRS spécifie les règles de base du D20 System, incluant les races, classes, compétences, dons, sorts, objets magiques et monstres. Il est fréquemment mis à jour en fonction des modifications des règles de Donjons et Dragons. Par rapport au livre de règles du commerce, le DRS fournit les mêmes règles mais il lui manque des éléments de background. Par exemple, il n'y est fait référence à aucun dieu ni à Greyhawk. Il y manque aussi des règles de création de personnage, de gain d'expérience et d'avancée de niveau. Certains monstres, tels que les Illithids et les Tyrannœils, ont aussi été laissés de côté.

Autres DRS

DRS de FUDGE 
Le DRS de FUDGE est disponible sous la notice FUDGE et la licence OGL, il a été traduit en Français.

DRS de Fate 
Le jeu Fate sous diverses formes (Fate Core, Fate Accelated, etc.) et incarnations (jeux dérivés) a été publié sous la forme de plusieurs DRS sous licence Creative commons CC BY-SA 4.0 qui ont été traduit en Français sous la forme d'un wiki en 2015.

Forged in the Dark 
Le DRS Forged in the Dark contient les mécaniques dérivées du jeu de rôle Blades in the Dark. Il a été traduit en Français.

Pour la reine 
Le DRS de Pour la reine, publié en licence CC BY Unported 3.0, a été traduit en Français.

Chroniques oubliées 
Le DRS de Chroniques oubliées est publié sous licence OGL.

Push 
Le DRS de Push, publié sous licence CC BY 4.0, a la particularité de contenir bien plus sur les éléments de système de jeu. Il est aussi constitué de conseils, de notes d’intention, d'explications sur la réflexion autour du système : il traite aussi de la proposition de jeu : l'univers, la création de personnages, le scénario, les outils et aides de jeu (pitch, listes aléatoires, générateurs aléatoires, matrice de prompts, etc.

Notes et références

Liens externes 

 
 
 , le DRS du BRP (), le système Chaosium 

 

Donjons et Dragons
D20 System